Mariana steht für:

 Mariana, ein weiblicher Vorname, Schreibvariante von Marianne (Vorname)
 Mariana (Sängerin), eine griechische Sängerin
Mariana (Flamenco), eine Form des Flamenco

Mariana ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Mariana (Korsika), antike Stadt auf Korsika
 Mariana (Brasilien), Stadt in Brasilien
 Mariana (Spanien), Gemeinde in Spanien
 lombardischer Name von Mariana Mantovana, Gemeinde in der Provinz Mantua in Italien

Mariana ist der Familienname folgender Personen:
 Juan de Mariana (1536–1624), spanischer Jesuit, Historiker und Staatstheoretiker

Siehe auch:
 Mariane
 Marianna